«Беверли-Хиллз, 90210» — американский телесериал, повествующий о близнецах из семейства Уолш, оказавшихся в мире золотой молодёжи в лос-анджелесском районе Беверли-Хиллз («90210» в названии является почтовым индексом района; произносится как «девяносто-двести-десять», а «Беверли-Хиллз» — названием района; произносится как «беверли-хиллз»).В России вышел на канале СТС в 2000 году в дубляже фирмы "СВ ДУБЛЬ".

Сюжет 

Настаёт пора серьёзных перемен в жизни обитателей Беверли-Хиллз…

Келли узнаёт, кто изнасиловал её, и при новой встрече с Джо Пэтчем (Клифф Дорфман) она убивает юношу. Джина узнаёт, что доктор Мартин (Майкл Даррелл) её настоящий отец, а Джанет сообщает Стиву, что беременна. Юноша делает ей предложение, однако родители девушки против этого брака.

Дилан пытается наладить свою жизнь, поэтому он расстаётся с Джиной. Вскоре юноша случайно узнаёт, что его отец не погиб во время того взрыва несколько лет назад, и Келли решает помочь Дилану в поисках Джека, чем вызывает ревность Мэтта. И, как вскоре становится ясно, не зря. Ведь, как говорится, первая любовь не ржавеет…

Дела в магазине Донны и Келли идут в гору: магазинчик обретает популярность, и у них появляются именитые клиенты. Донна хочет вернуться к Ноа, но юноша встречается с барменшей Чериз (Элизабет Богуш). У Дэвида начинается роман с журналисткой Камиль Десмонд (Джози Дэвис), и Донна, встречающаяся с Уэйном (Шон Кристиан), понимает, что ей это не нравится. Между тем Дэвида приглашают работать в Нью-Йорк…

А Келли оказывается перед выбором: Мэтт хочет жениться на вдове своего погибшего брата Патрика Дёрнинга (Фриман Майклс) — Джулиан Дёрнинг (Уокер Брендт) — и помочь ей в воспитании ещё не родившегося общего ребёнка. Теперь Келли должна понять, любит ли она Мэтта?

Дэвид и Донна понимают, что всё ещё любят друг друга, и решают пожениться. Они играют свадьбу, где Келли решает попробовать снова начать отношения с Диланом.

Основной состав 

 Дженни Гарт в роли Келли Тейлор
 Ян Зиринг в роли Стива Сандерса
 Люк Перри в роли Дилана Макея
 Брайан Остин Грин в роли Дэвида Сильвера
 Тори Спеллинг в роли Донны Мартин
 Джо Тата в роли Нэта Буссикьо
 Винсент Янг в роли Ноа Хантера
 Ванесса Марсил в роли Джины Кинкейд
 Линдсей Прайс в роли Джанет Сосна
 Дэниел Козгров в роли Мэтта Дёрнинга

Приглашённые звёзды 

 Джед Аллан — Раш Сандерс
 Мэттью Лоуренс — Мел Сильвер
 Энн Гиллеспи — Джеки Тейлор
 Майкл Дюрелл — Джон Мартин
 Кэтрин Кэннон — Фелиция Мартин
 Джози Дэвис — Камилл Дэзмонд
 Джош Тейлор — Джек МакКей

Описание эпизодов 

{| class="wikitable" style="margin-right:0"
|-
! Эпизод !! Название !! Дата выхода в эфир !! Режиссёр !! Сценаристы
|-
|colspan="5" height="5" bgcolor="#99FF66"|
|-
| align="center"|10x01 || The Phantom Menace / Призрачная угроза || align="center"|8 сентября 1999 || align="center"|Чарли Коррелл || align="center"|Джон Эйзендрас
|-
|colspan="5"|Келли стреляет и убивает того человека, который её изнасиловал. Полиция считает, что убийство — это самооборона, но суд все равно будет — так как она использовала краденое оружие, и не говорит, откуда оно у неё. Стив узнаёт, что Джанет хочет устроиться на работу в другой газете.
|-
|colspan="5" height="5" bgcolor="#99FF66"|
|-
| align="center"|10x02 || Let’s Eat Cake / Давайте есть печенья || align="center"|15 сентября 1999 || align="center"|Джоэль Джей Фейгенбаум || align="center"|Лори МакКарти
|-
|colspan="5"|Джанет говорит Стиву, что она на четвёртом месяце беременности. Дилан пытается выручить Люси Уилсон, бывшую подругу средней школы, живущую в Отеле Бель Эр, после того, как она арестована за хранение наркотиков
|-
|colspan="5" height="5" bgcolor="#99FF66"|
|-
| align="center"|10x03 || You Better Work / Приступай к работе || align="center"|22 сентября 1999 || align="center"|Харви Фрост || align="center"|Аарон Гарбертс и Грэтхен Джей Берг
|-
|colspan="5"|Дилану отказывают о возвращении в колледж из-за несданного эссе. Ноа понимает, что всё ещё любит Донну. Стив сомневается в том, что он готов стать отцом.
|-
|colspan="5" height="5" bgcolor="#99FF66"|
|-
| align="center"|10x04 || A Fine Mess / Идеальный беспорядок || align="center"|29 сентября 1999 || align="center"|Аллан Крокер || align="center"|Джо Эйзендрас
|-
|colspan="5"|Дилан просит Джину выселиться из его номера в гостинице. Отношения Ноа и Донны меняются
|-
|colspan="5" height="5" bgcolor="#99FF66"|
|-
| align="center"|10x05 || The Loo-Ouch / Неприятное ощущение || align="center"|20 октября 1999 || align="center"|Ким Фридман || align="center"|Тайлер Бенсингер
|-
|colspan="5"|Стив и Джанет наконец сообщают родителям о её беременности. Мэт и Ноа предлагают освободить место для детской.
|-
|colspan="5" height="5" bgcolor="#99FF66"|
|-
| align="center"|10x06 || 80’s Night / Ночь 80-х || align="center"|27 октября 1999 || align="center"|Чип Чалмерс || align="center"|Джо Эйзендрас
|-
|colspan="5"|Келли навещают родители насильника. Стив и Джанет ссорятся из-за планов — Стив хочет украсить дом к Хеллоину, а Джанет —сходить на вечеринку группы.
|-
|colspan="5" height="5" bgcolor="#99FF66"|
|-
| align="center"|10x07 || Laying Pipe / Прокладывая трубы || align="center"|3 ноября 1999 || align="center"|Люк Перри || align="center"|Мэтт Дэрборн
|-
|colspan="5"|Келли и Дилана просят быть крестными родителями ребёнка Стива и Джанет. Идет планирование свадьбы. Джина начинает шантажировать Мэла Сильвера.
|-
|colspan="5" height="5" bgcolor="#99FF66"|
|-
| align="center"|10x08 || Baby, You Can Drive My Car /Ты можешь сесть за руль моей машины || align="center"|10 ноября 1999 || align="center"|Кевин Инч || align="center"|Аарон Гарбертс и Грэтхен Джей Берг
|-
|colspan="5"|На Дилана нападает группа мужчин.
|-
|colspan="5" height="5" bgcolor="#99FF66"|
|-
| align="center"|10x09 || Family Tree (Part 1) / Семейное древо || align="center"|17 ноября 1999 || align="center"|Эллисон Лидди-Браун || align="center"|Джон Эйзендрас
|-
|colspan="5"| Келли наконец узнает от Мэла, что Джина шантажировала его. Медовый месяц Стива и Джанет не очень счастливый.
|-
|colspan="5" height="5" bgcolor="#99FF66"|
|-
| align="center"|10x10 || What’s In A Name (Part 2) / Что в имени тебе моём || align="center"|17 ноября 1999 || align="center"|Кристофер Гиблерс || align="center"|Скотт Файфер
|-
|colspan="5"| Джанет родила девочку, Стив очень переживает за неё и новорожденного.
|-
|colspan="5" height="5" bgcolor="#99FF66"|
|-
| align="center"|10x11 || Sibling Revelry / Семейный праздник || align="center"|15 декабря 1999 || align="center"|Грэм Линч || align="center"|Джон Эйзендрас
|-
|colspan="5"| Дилан дарит Келли дорогую картину и это тревожит Мэтта, который думает, что Дилан снова начинает ухаживать за ней. Тем временем Донна рассказывает Джине, что они сводные сёстры.
|-
|colspan="5" height="5" bgcolor="#99FF66"|
|-
| align="center"|10x12 || Nine Yolks Whipped Lightly /Слегка взбить девять желтков || align="center"|22 декабря 1999 || align="center"|Джоэль Джей Фейгенбаум || align="center"|Лори МакКарти
|-
|colspan="5"| Мать Донны, Феличе, снисходительно пытается подкупить Джину. Мэтт покупает обручальное кольцо и делает Келли предложение, которое она принимает.
|-
|colspan="5" height="5" bgcolor="#99FF66"|
|-
| align="center"|10x13 || Tainted Love / Испорченная любовь || align="center"|12 января 2000 || align="center"|Роберт Уивер || align="center"|Джим Хальтерман
|-
|colspan="5"| Мэтт скрывает от Келли свои финансовые проблемы.
|-
|colspan="5" height="5" bgcolor="#99FF66"|
|-
| align="center"|10x14 || I’m Using You 'Cause I Like You /Я использую тебя, потому что ты мне нравишься || align="center"|19 января 2000 || align="center"|Йен Зиринг || align="center"|Аарон Гарбертс и Грэтхен Джей Берг
|-
|colspan="5"| Келли решает оставить работу в магазине. Стив и Джанет нанимают няню для своего ребёнка, с которой Ноа просит назначить свидание.
|-
|colspan="5" height="5" bgcolor="#99FF66"|
|-
| align="center"|10x15 || Fertile Ground / Плодородные земли || align="center"|26 января 2000 || align="center"|Виктор Лобл || align="center"|Джон Эйзендрас
|-
|colspan="5"| Старший брат Мэтта, Патрик, приезжает со своей женой и с очень личной просьбой: жена не может забеременеть, так как он бесплоден, и просит брата сдать свою сперму. Донна теперь одна управляет магазином.
|-
|colspan="5" height="5" bgcolor="#99FF66"|
|-
| align="center"|10x16 || The Final Proof / Последнее доказательство || align="center"|9 февраля 2000 || align="center"|Брайан Остин Грин || align="center"|Мэтт Дэрборн и Тайлер Бенсингер
|-
|colspan="5"| Келли и Мэтт готовятся идти на телевикторину Дня святого Валентина. Но когда у Келли случается нервный срыв, Донне приходится идти вместо неё. Дилану удаётся избавится от похитителей Ноа. Доктор Мартин хочет наладить отношения с Джиной. Пока Джина переодевается на ужин с отцом, тот умирает от сердечного приступа, и девушка обнаруживает его ужё мёртвым.
|-
|colspan="5" height="5" bgcolor="#99FF66"|
|-
| align="center"|10x17 || Doc Martin / Доктор Мартин || align="center"|16 февраля 2000 || align="center"|Кевин Инч || align="center"|Лори МакКарти и Джон Эйзендрас
|-
|colspan="5"|Доктор Мартин умирает от внезапного инсульта. Джина решает уехать из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, Ноа уходит в запой. Машину Нэта забирают за долги. Джина уезжает из Беверли-Хиллз сразу после похорон отца, и Дилан, который огорчен помолвкой Келли, едет с ней.
|-
|colspan="5" height="5" bgcolor="#99FF66"|
|-
| align="center"|10x18 || Eddie Waitkus / Эдди Вэйткус || align="center"|1 марта 2000 || align="center"|Чип Чалмерс || align="center"|Джон Эйзендрас
|-
|colspan="5"| Дэвид обдумывает свои дальнейшие отношения с Камиль. Ноа в запое. Ночью он проникает в пляжный домик, вернувшись с очередной тусовки. Мэт перепутал его с вором, огрев битой. Стив видит по телевизору репортаж о вынужденной посадке самолёта. В репортаже показывают копию Джека МакКея — отца Дилана, погибшего 7 лет назад. Дилан и Стив начинают проверку, но парня убеждают, что Джек погиб. Дилан хочет разобраться в смерти своего отца, но агент ФБР советует ему оставить это. Келли приносит Дилану список пассажиров того рейса, и Дилан понимает, что Джек действительно может быть жив.
|-
|colspan="5" height="5" bgcolor="#99FF66"|
|-
| align="center"|10x19 || I Will Be Your Father Figure / Я поведу тебя к алтарю || align="center"|8 марта 2000 || align="center"|Тоир Спеллинг || align="center"|Аарон Гарбертс и Грэтхен Джей Берг
|-
|colspan="5"|Келли и Мэт решают помочь Дилану найти отца. Поиск приводит их к Аризоне, где они находят отца Дилана, который живёт под псевдонимом Эдди Вэйткус, и у него жена и молодой сын. Ноа чувствует себя не очень хорошо после удара битой. Донна ухаживает за ним. Ноа и Донна целуются, после чего Донна просит Ноа съехать, потому что всё кончено. Дэвид и Камиль хорошо проводят вместе время. Постоянные звонки Донны Дэвиду смущают девушку. Похоже, Дэвид и Донна ещё любят друг друга. Дилан возвращается в Беверли, так и не решившись увидеть отца, но Джек сам прилетает в Беверли.
|-
|colspan="5" height="5" bgcolor="#99FF66"|
|-
| align="center"|10x20 || Ever Heard The One About The Exploding Father? /Ты ничего не слышал про подорвавшегося отца? || align="center"|15 марта 2000 || align="center"|Энсон Уилльямс || align="center"|Лори МакКарти и Джон Эйзендрас
|-
|colspan="5"|Джек рассказывает, что находился под программой о защите свидетелей, а также о своей новой семье. Дэвид получает предложение о работе в Нью-Йорке. Дэвид рассказывает Дилану, что хочет вернуть Донну, а Донна осознаёт, что любит Дэвида. Джек уезжает, решив остаться под опекой ФБР. Мэт возобновляет адвокатскую практику. Дэвид отказывается от заманчивого предложения.
|-
|colspan="5" height="5" bgcolor="#99FF66"|
|-
| align="center"|10x21 || Spring Fever / Весенняя лихорадка || align="center"|22 марта 2000 || align="center"|Эллисон Лидди-Браун || align="center"|Энни Браннер
|-
|colspan="5"| Мэтт сопровождает Дилана в поездку на Калифорнийских холмах. Донна застаёт Камиль и Дэвида в магазине за занятием сексом. Она очень зла. Дэвид понимает, что всё ещё любит Донну, и решает с ней поговорить. Дилан и Мэт едут в пустыню, чтобы покататься на мотоциклах. Ноа знакомится с Элен — девушкой-алкоголичкой. Мэту подмешали наркотик, когда они с Диланом застряли на ночь в поселении, где была вечеринка. Мэт мучается, думая, что изменил Келли. Ноа решает познакомить Элен с Донной и Келли. Девушка убегает, решив, что с Донной Ноа будет лучше. Ноа решает поставить все точки над «i».
|-
|colspan="5" height="5" bgcolor="#99FF66"|
|-
| align="center"|10x22 || The Easter Bunny / Пасхальный заяц || align="center"|5 апреля 2000 || align="center"|Чарли Коррелл || align="center"|Джон Эйзендрас
|-
|colspan="5"| Элен не может справиться со своими проблемами и уходит от Ноа. Келли начинает подозревать Мэта. Дилан советует Мэту рассказать Келли правду. Так он и делает, и молодые люди ссорятся, однако потом мирятся. Донна решает создать виртуальную версию своего магазина, но потом передумывает, однако Камиль не намерена упускать эту идею, и Дилан становится инвестором проекта. Донна соглашается на затею с магазином. Веб-мастер, с которым она познакомилась, ей явно нравится, и Дэвида это раздражает.
|-
|colspan="5" height="5" bgcolor="#99FF66"|
|-
| align="center"|10x23 || And Don’t Forget To Give Me Back My Black T-Shirt /И верни мне мою майку || align="center"|19 апреля 2000 || align="center"|Аллан Крокер || align="center"|Мэтт Дэрборн и Тайлер Бенсингер
|-
|colspan="5"| Стив вкладывает капитал в предприятие Донны. Ноа вызволяет Элен из тюрьмы и решает помочь ей бросить пить. Мэт всё больше врёт Келли, а Дилан вынужден всё время подтверждать слова Мэта. Дилану также не нравится, что Келли и Мэт уже ищут место для свадьбы. По случаю открытия сайта Донны в «Сумерках» устроена вечеринка, но веб-мастер отказывается запускать сайт, так как они с Донной расстались. Камиль и Дэвид расстаются. А Донна всё-таки запускает проект.
|-
|colspan="5" height="5" bgcolor="#99FF66"|
|-
| align="center"|10x24 || Love Is Blind / Любовь слепа || align="center"|26 апреля 2000 || align="center"|Дженни Гарт || align="center"|Джон Эйзендрас
|-
|colspan="5"|Дилан дарит на свадьбу Мэтта и Келли два авиабилета. Стив и Джанет получают предложение бизнесменов купить их газету. Донна говорит Дэвиду, что хочет сохранять их отношения строго платоническими, в то время как мать Донны, Феличе, говорит ей, что она решила поднять семейный дом для продажи. Элен знакомит Ноа со своей семьёй, и снова решает уйти от него. Мэту предлагают работу в Сиэтле, и он зовёт с собой Келли, так как боится её сближения с Диланом, между тем дата свадьбы уже назначена. Благодаря общим усилиям друзей, Донна и Дэвид снова решают быть вместе. Стив и Джанет продают газету, но в ней должен остаться один редактор, и Стив уступает место Джанет.
|-
|colspan="5" height="5" bgcolor="#99FF66"|
|-
| align="center"|10x25 || I’m Happy For You… Really / Я рада за тебя… Правда || align="center"|10 мая 2000 || align="center"|Рой Кампанелла-Младший || align="center"|Лори МакКарти
|-
|colspan="5"|Донна видит репортаж по телевизору, где рассказывается о гибели сёрфера, и звонит Келли. Девушка думает, что Дилан погиб, но оказывается, что парень просто уехал. Келли понимает, что Дилан ей дорог. Донна и Дэвид занимаются ерундой, и не могут понять, нужны ли они друг другу. Элен хочет вернуть Ноа, но он пока не готов. Брат Мэта погибает в автокатастрофе. Келли решает ехать с ним на похороны. Дэвид делает Донне предложение!
|-
|colspan="5" height="5" bgcolor="#99FF66"|
|-
| align="center"|10x26 || The Penultimate (Finale, Part 1) /Предпоследние. Финал, Часть 1 || align="center"|17 мая 2000 || align="center"|Майкл Лэнг || align="center"|Джон Эйзендрас
|-
|colspan="5"|Дэвид делает предложение Донне, и они принимают важное решение. Карьера Джанет как младшего редактора взлетает. Келли должна принять важное для себя решение — выходить замуж за Мэтта или нет. Мэт решает расстаться с Келли, и рассказывает ей об измене. Он уезжает, решив воспитывать ещё не родившегося ребёнка своего брата. Ноа решает начать отношения с Элен.
|-
|colspan="5" height="5" bgcolor="#99FF66"|
|-
| align="center"|10x27 || Ode To Joy (Finale, Part 2) /Ода радости. Финал, Часть 2 || align="center"|17 мая 2000 || align="center"|Кевин Инч || align="center"|Джон Эйзендрас
|-
|colspan="5"|На торжество приезжают Андрэа и Вэлори. Брендон присылает видеописьмо, в котором говорит, что ему всех очень не хватает. На свадьбе букет невесты падает в руки Келли, явно намекая, что она выйдет замуж за Дилана. Стив просит, чтобы Джанет помогла ему сформировать их собственное издательство. Ноа возвращается к Элен и говорит ей, что решил дать их отношениям второй шанс. Келли и Мэтт расстаются, и Келли возвращается, чтобы восстановить отношения с Диланом.
|-
|}

Рейтинг

Ссылки 

 Десятый сезон на сайте Internet Movie Database
 Список эпизодов на сайте TV.com

10
Телесезоны США 1999 года
Телесезоны США 2000 года